Hermersdorf bezeichnet

Hermersdorf, Ortsteil der Stadt Müncheberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Hermersdorf (Vestenbergsgreuth), Ortsteil des Marktes Vestenbergsgreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 eine Wüstung in Sachsen, siehe Hermsdorf (Wüstung)
 den deutschen Namen der Gemeinde Heřmanov, Okres Děčín, Tschechien
 den deutschen Namen der Gemeinde Kamenná Horka, Okres Svitavy, Tschechien
 den deutschen Namen der Wüstung Heřmanov auf dem Truppenübungsplatz  Hradiště, Tschechien

Siehe auch:
 Hermesdorf